Con il termine "batteria al litio" ci si riferisce a diversi tipi di batteria:

Batterie primarie
Pila al litio – batteria non ricaricabile utilizzata per orologi, macchine fotografiche, calcolatrici, telecomandi auto, apparati chirurgici, oggetti elettronici di vario tipo

Batterie secondarie
Accumulatore agli ioni di litio – batteria ricaricabile utilizzata per l'elettronica portatile, per i veicoli elettrici, in applicazioni industriali, militari e aerospaziali
Accumulatore litio-polimero – tipo di batteria ricaricabile
Batteria litio-titanato – tipo di batteria ricaricabile
Batteria al litio-zolfo – tipo di batteria ricaricabile